Malosse est un patronyme porté par :

 Henri Malosse (1954- ), homme d'affaires français président du Comité économique et social européen (CESE) ;
 Pascal Malosse (1985- ), écrivain nouvelliste franco-polonais de langue française ;
 Pierre-Louis Malosse (1952-2013), helléniste universitaire français ;

Malosse peut aussi désigner :
 Malosse, (IIIe siècle), saint et martyr du Nivernais, fêté le  ;
 Malosse : un Pokémon de deuxième génération.

Pokémon de deuxième génération
Pokémon de type feu
Pokémon de type ténèbres
Chien de fiction